Иван Моисеев (1779-1817) — русский скульптор, «назначенный в академики» Императорской Академии художеств.

Биография
Воспитанник Императорской Академии художеств. Получил малую серебряную медаль (1797), малую золотую медаль (1799) за программу «Ангел выводит Апостола Петра из темницы», большую золотую медаль (1800) за барельеф к памятнику Петру I. Получил аттестат 1-й степени со шпагой (1800).

Был оставлен при Академии художеств для усовершенствования (до 1806).

Получил звание «назначенного в академики» (1805) за фигуру «Отдыхающий Марс».

Примечание

Литература